Aislante puede referirse a:

 El aislante acústico, material que aísla el sonido.
 El aislador de barrera, equipo que aísla del medio ambiente procesos de laboratorio.
 El aislador de microondas, dispositivo en circuitos de microondas.
 El aislante eléctrico, material que aísla la electricidad.
 El aislante térmico, material que aísla la temperatura.

Enlaces externos